Olimpiada Policyjna – olimpiada szkolna pogłębiająca wiedzę uczniów z zakresu roli i zadań Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Organizowane jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. 

Olimpiada jest dofinansowana m.in. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 zachęcenie uczniów do zainteresowania się służbami mundurowymi,
 pogłębienie wiedzy na temat bezpieczeństwa i roli policji w jego utrzymywaniu,
 pogłębienie wiedzy na temat zadań i roli Policji jako organu służb porządkowych i mundurowych.

Etapy 
Olimpiada składa się z trzech etapów:
 zawodów I etapu (etapu szkolnego),
 zawodów II etapu (etap okręgowy),
 zawodów III etapu (finał).

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Policyjna
Policja
Służby mundurowe